Un arroyo est un cours d'eau et plus particulièrement un ruisseau temporaire qui se remplit lorsqu'il pleut.

Toponymes 

 Arroyo, une municipalité de Porto Rico ;
 Arroyo Grande, une ville de Californie ;
 Arroyo Naranjo, une municipalité de La Havane.

Patronyme 

 Ángel Arroyo (1956-), cycliste espagnol ;
 Bronson Arroyo (1977-), joueur de baseball américain ;
 Carlos Arroyo (1964-), architecte, urbaniste et critique espagnol ;
 Carlos Arroyo (1979-), joueur portoricain de basket-ball ;
 Christian Arroyo (1995-), joueur de baseball américain ;
 David Arroyo (1980-), coureur cycliste espagnol ;
 Diego de Arroyo (14?-1558), peintre portraitiste et enlumineur espagnol ;
 Eduardo Arroyo (1937-2018), artiste espagnol ;
 Fred Arroyo (1938-), joueur français de volley-ball ;
 Gloria Macapagal-Arroyo (1947-), femme politique et ancienne présidente des Philippines ;
 Jean-Michel Arroyo (1973-), dessinateur français de bandes dessinées ;
 Joe Arroyo (1955-2011), compositeur colombien ;
 Juan Arroyo (1981-), compositeur péruvien ;
 María Beatriz del Rosario Arroyo (1884-1957), religieuse catholique philippine, fondatrice, vénérable ; 
 Martina Arroyo (1936-), soprano afro-américaine ;
 Mary Kalin Arroyo (1944-), botaniste néo-zélandaise ;
 Miguel Arroyo (1966-2020), coureur cycliste mexicain ;
 Trinidad Arroyo (1872-1959), médecin et scientifique espagnole.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique